Оттоне Орсеоло () (992 — †1032) — 27-й венеціанський дож.

Був третім сином П'єтро II Орсеоло. Заступив свого батька у віці шістнадцяти років, ставши наймолодшим дожем у венеційській історії.